

Села:
 Тучапи — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Тучапи — Львівська область, Львівський район

Села:
 Тучапи — Підкарпатське воєводство, Ярославський повіт.
 Тучапи — у Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, гміни Мірче.